Sukuma – gruppo etnico della Tanzania
 Lingua sukuma – lingua bantu dell'Africa orientale
 Sukuma – circoscrizione della regione di Mwanza (Tanzania)
 Sukuma – circoscrizione della regione del Simiyu (Tanzania)